Vilarinho ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Vilarinho (Lousã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousã
 Vilarinho (Santo Tirso), Gemeinde im Concelho de Santo Tirso
 Vilarinho (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde

 Vilarinho da Castanheira
 Vilarinho das Azenhas
 Vilarinho das Cambas
 Vilarinho das Paranheiras
 Vilarinho de Agrochão
 Vilarinho de Cotas
 Vilarinho de Samardã
 Vilarinho de São Romão
 Vilarinho do Bairro
 Vilarinho do Monte
 Vilarinho dos Freires
 Vilarinho dos Galegos

Außerdem ist Vilarinho der Familienname von
 Giancarlo Vilarinho (* 1992), brasilianischer Rennfahrer